Шарнево  — топоним:

Беларусь 
 Шарнево — деревня, Горянский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Шарнево — деревня, Обчугский сельсовет, Крупский район, Минская область
 Шарнево — посёлок, Обчугский сельсовет, Крупский район, Минская область